Termenul „Pugaciov” se poate referi la:

 Pugaciov (oraș) în regiunea Saratov
 Emelian Pugaciov a fost un conducător al cazacilor răsculați care au cucerit în anul 1774 orașul Volgograd, răscoală înăbușită de Alexandr Suvorov în anul 1775.
 Alla Pugaciova o cântăreață (primadonă) rusă